C8orf74 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 294 амінокислот, а молекулярна маса — 33 735.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки